La thermolyse désigne :
 la thermolyse, réaction chimique de décomposition chimique de molécules par la chaleur ;
 le thermolyse, phénomène biologique de dissipation de la chaleur mis en œuvre par les organismes homéothermes.

it:Termolisi